Angeac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Angeac-Champagne, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Angeac-Charente, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,